Hospital de San Pablo puede hacer referencia a:
Hospital de San Pablo (Vietnam)
Hospital de San Pablo (Etiopía)
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona (España)